Torkamān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Torkmanchay, ort i Östazarbaijan, 
 Torkamān (ort i Västazarbaijan), 

Robotskapade Iranförgreningar